Ресул Язгельдыевич Ходжаев (; 7 января 1997 года, Яраджи, Бахерденский этрап, Ахалский велаят, Туркмения) — туркменский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ахал» и сборной Туркмении по футболу.

Клубная карьера 
Играл за детскую команду «Алтын тач». В 2014 году перешёл в «Алтын Асыр».

Сборная 

Играл за юношескую сборную Туркмении. В январе 2015 года был впервые вызван в молодёжную сборную Туркмении, для участия в Кубке содружества 2015.

С 2017 года стал привлекаться в национальную сборную Туркмении. В августе 2017 года Ходжаев получил приглашение в сборную на товарищеский матч с Катаром. Дебютировал в стартовом составе, и забил единственный гол матче, который закончился поражением 2:1.

Играл в составе сборной в первом матче Кубка Азии 2019 против сборной Японии.

Командные достижения 
 Алтын асыр
 7-кратный чемпион Туркменистана — 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Data Sports Group

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Алтын Асыр»